Leopold Anhaltský (Leopold Fridrich František Arnošt; 18. července 1855, Dessau – 2. února 1886, Cannes) byl německý princ z rodu Askánců. Od roku 1871 až do své smrti byl dědicem anhaltského vévodství.

Mládí 
Princ Leopold se narodil 18. července 1855 v Dessau jako prvorozený syn anhaltsko-desavského dědičného prince Fridricha a jeho manželky Antonie Sasko-Altenburské. Pojmenován byl po svém dědovi vévodovi Leopoldovi Anhaltsko-Desavského.

V roce 1863 se stal jeho děd, vévoda Leopold, po smrti anhaltsko-bernburského vévody vévodou spojeného anhaltského vévodství.

22. května 1871 vévoda Leopold zemřel a otec prince Leopolda se stal anhaltským vévodou. Tím se stal sám princ Leopold dědičným anhaltským princem.

Manželství a potomci 
Na podzim roku 1883 požádal Leopold o ruku pruské princezny Viktorie, dcery německého korunního prince Fridricha a Viktorie Sasko-Koburské. Jeho návrh byl však odmítnut. V dubnu 1884 Friedrich von Holstein poznamenal:
Princezna Viktorie - nebo její matka - loni na podzim odmítla dědičného prince z Anhaltu.

Na konci prosince 1883 byl osmadvacetiletý dědičný princ zasnouben s o šest let mladší princeznou Alžbětou Hesensko-Kasselskou, nejstarší dcerou prince Fridricha Viléma Hesensko-Kasselského a pruské princezny Anny. Když se o tomto zasnoubení dozvěděla královna Viktorie, dceři, která ji očividně neinformovala o zamítnutém návrhu, násala:
ale lituji, že jste pro Vicky nedostali rezervu, pokud její naděje nelze uskutečnit.

Leopold a Alžběta byli oddáni 26. dubna 1884 na zámku Philippsruhe v Hanau. Měli spolu jednu dceru:

 Antonie Anhaltská (3. 3. 1885 Dessau – 3. 4. 1963 tamtéž)
 ⚭ 1909 Bedřich ze Schaumburg-Lippe (30. 1. 1868 Ratibořice – 12. 12. 1945 Kudowa-Zdrój)

Konec života 
Necelý rok po narození dcery Leopold v Cannes 2. února 1886 náhle zemřel. Protože neměl syny, stal se jeho nástupcem jako dědičný anhaltský princ jeho mladší bratr Fridrich, který se nakonec stal anhaltským vévodou jako Fridrich II.

Princezna Alžběta se nikdy znovu neprovdala a svého manžela přežila téměř o 70 let. Zemřela v Dessau 7. ledna 1955.

Vývod z předků

Reference

Externí odkazy 
 

Askánci
Anhaltští princové
Nositelé Královského hohenzollernského domácího řádu
Nositelé Domácího řádu vendické koruny
Narození v roce 1855
Narození 18. července
Narození v Dessau
Úmrtí v roce 1886
Úmrtí 2. února
Úmrtí v Cannes
Muži